Die Saison 2021/22 wird die 32. Spielzeit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt und die 14. als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland sein.

Teilnehmer 

In der Saison 2021/22 spielen folgende 20 Mannschaften in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt:

N. = Aufsteiger

Verbandsliga SachsenAnhalt 2021
2021